Prins Vincent av Danmark, greve av Monpezat (Vincent Frederik Minik Alexander), född 8 januari 2011 i Köpenhamn, är en dansk prins. Han är andre son och tredje barn till kronprins Frederik och kronprinsessan Mary av Danmark. Prins Vincent är nummer fyra i tronföljden efter sin far och sina äldre syskon prins Christian och prinsessan Isabella.

Biografi

Prins Vincent föddes på Rigshospitalet i Köpenhamn den 8 januari 2011 klockan 10:30, kort före sin tvillingsyster prinsessan Josephine. Han vägde 2 674 gram och var 47 centimeter lång. På födelsedagen sköts Kunglig salut med 21 skott från Batteriet Sixtus i Köpenhamn och Kronborgs slott i Helsingör. De lämnade sjukhuset den 13 januari.

Prinsen döptes den 14 april 2011 i Holmens kirke av kunglig konfessionarius Erik Norman Svendsen. Prinsens faddrar är morbror John Stuart Donaldson, kronprins Felipe av Spanien, fars kusin prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, baronessan Helle Reedtz-Thott samt hovdamen Caroline Heering. Både prins Vincent och hans tvillingsyster prinsessan Josephine fick var sitt grönländskt namn, Minik respektive Ivalo.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar 
Prins Vincent på det danska kungahusets webbplats

Danska prinsar
Huset Glücksburg
Huset Laborde de Monpezat
Personer i Danmark under 2000-talet
Födda 2011
Levande personer
Män
Tvillingar